Museumsfeldbahn steht für
 Museumsfeldbahn Großgmain, Salzburg
 Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenau